Le Souvenir de ce jour est une chanson de Jenifer extraite de son second album studio, Le Passage (2004). Le morceau est sorti en tant que second single de l'album le . Il reste 24 semaines dans le top 100 et figure à la  des ventes singles pour l'année 2004. Il s'est vendu à .

Liste des pistes

Crédits 
Le Souvenir de ce jour publié par Sony/ATV Music Publishing France
Un cri d'amour publié par Tom Bone Music
What If publié par Universal Music Publishing AB
Design - barilla.design
Photographie - Azim Haidaryan

Notes et références 

Single musical sorti en 2004
Chanson interprétée par Jenifer
Single publié par Mercury Records